Milaneza steht für:

 Maia Milaneza, ehemaliges portugiesisches Radsportteam, siehe LA-MSS
 Águas Santas Milaneza, Handballverein aus der Gemeinde Águas Santas, Portugal, siehe Associação Atlética de Águas Santas